Cette page présente la saison 2018-2019 de l'Union sportive montalbanaise en Pro D2.

Entraîneurs 
Jean-Frédéric Dubois : Entraineur des arrières
Pierre-Philippe Lafond : Entraineur des avants

La saison

Transferts

Effectif 2018-2019

Calendrier et résultats

Matchs amicaux 
 US Carcassonne - US Montauban :  21-28 
 Biarritz olympique - US Montauban :   14- 12
 US Montauban - Leinster Rugby :   17-18

Pro D2

Classement de la saison régulière 

 

 

 

|}

Statistiques

Championnat de France

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2018
Montauban